Roccaforte – termine utilizzato come sinonimo di rocca, fortezza o baluardo.
 Roccaforte – nave da guerra della Repubblica di Venezia

Geografia 
 Roccaforte del Greco – comune italiano in città metropolitana di Reggio Calabria.
 Roccaforte Ligure – comune italiano in provincia di Alessandria.
 Roccaforte Mondovì – comune italiano in provincia di Cuneo.

Persone 
 Cinzia Roccaforte – attrice italiana
 Maria Roccaforte – monaca benedettina italiana, proclamata serva di Dio
 Monica Roccaforte, pseudonimo di Szilvia Wagner – ex attrice pornografica ungherese